Sime, Simé eller Šime kan syfta på:

 SIME – en årlig konferens för Internet- media- telekom- och underhållningsbranscherna
 Šime – ett kroatiskt mansnamn